Ба́ринов (Ба́ринова) — русская фамилия. Известные носители:

Баринов 
 
 
 
 Баринов, Вадим Семёнович (1930—2011) — советский и российский инженер и конструктор.
 Баринов, Валерий Александрович (род. 1946) — советский и российский актёр.
 
 Баринов, Виктор Васильевич (1908—1967) — советский архитектор.
 Баринов, Виталий Григорьевич (род. 1937) — советский и российский учёный—практик.
 Баринов, Герасим Константинович (1886—после 1921) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Баринов, Григорий Сергеевич (1911—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Баринов, Давид Маркович (1905—1990) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Баринов, Дмитрий Николаевич (род. 1996) — российский футболист.
 Баринов, Егор Валерьевич (род. 1975) — российский актёр театра и кино, сын актёра Валерия Баринова.
 
 Баринов, Иосиф Фёдорович (1891—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Баринов, Марк Михайлович (1925—1984) — советский морской офицер, яхтсмен, писатель, педагог; сын М. В. Баринова.
 Баринов, Михаил Васильевич (1888—1937) — советский нефтяник, орденоносец.
 Баринов, Никита Романович (род. 1991) — российский баскетболист.
 
 
 Баринов, Фёдор Герасимович (1864 — не ранее 1917) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Владимирской губернии.
 Баринов, Юрий Викторович (род. 1956) — советский велогонщик.



См. также 
 Барин
 Баринхолц

Примечания